Elisabethkapelle steht für

 Elisabethkapelle (Reiterswiesen)
 St.-Elisabeth-Kapelle (Asselheim)
 St.-Elisabeth-Kapelle (Tangermünde)
 eine Kapelle in der Erfurter Nikolaikirche
 eine Kapelle im Naumburger Dom
 eine Kapelle in der Wiener Franz-von-Assisi-Kirche am Mexikoplatz
 eine zum Mautner Markhof’schen Kinderspital gehörende Kapelle in der Wiener Kleinstraße

Siehe auch:
 Elisabethkirche